Bruneau bezeichnet:

Personen:
 Alfred Bruneau (1857–1934), französischer Komponist und Musikkritiker
 Bertille Noël-Bruneau (* 1996), französische Schauspielerin
 Charles Bruneau (1883–1969), französischer Romanist und Dialektologe
 Christel Ferrier Bruneau (* 1979), französische Radrennfahrerin
 Émile Bruneau (1912–1993), belgischer Radrennfahrer
 Joshua Bruneau (* 1988), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marie Germain Christian Bruneau (1884–1953), französischer General 

Geographische Orte:
 Bruneau-Jarbidge-Vulkanfeld im US-Bundesstaat Idaho
 Bruneau (Idaho), Ort im US-Bundesstaat Idaho

Unternehmen:
 JM Bruneau, Tochtergesellschaft von 3 Suisses International, siehe 3 Suisses International
 Herdtlé & Bruneau, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 P. Bruneau & Cie., ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bruno